Serie D oder Série D steht für:
 Serie D, Spielklasse im italienischen Fußball
 Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D, Spielklasse im brasilianischen Fußball
 Chevrolet Serie D, Automodell von Chevrolet
 Buick Serie D-Four, Automodell von Buick
 Buick Serie D-Six, Automodell von Buick

Siehe auch:
 D-Serie

Abkürzung